Mehra ist der Familienname folgender Personen:

 Fakir Chand Mehra (1923–2008), indischer Filmproduzent
 Jagdish Mehra (1931–2008), indisch-US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker
 Krishna Dev Mehra (1907–1995), indischer Filmemacher
 Om Prakash Mehra (1919–2015), indischer Militär und Gouverneur
 Nishant Mehra (* 1983), indischer Fußballspieler
 Prakash Mehra (1939–2009), indischer Filmproduzent und Regisseur
 Raj Kumar Mehra (1918–2001), indischer Radrennfahrer
 Rajan Mehra (1933–2010), indischer Cricket-Spieler
 Rakeysh Omprakash Mehra (* 1963), indischer Regisseur
 Ramprakash Mehra (1917–1983), indischer Cricketspieler und -funktionär
 Rooma Mehra (* 1967), indische Dichterin und Künstlerin 
 Smriti Mehra (* 1972), indische Golfspielerin
 Soniya Mehra (* 1988), indische Schauspielerin
 Umesh Mehra (* 1953), indischer Filmregisseur
 Vijay Mehra (1938–2006), indischer Cricketspieler
 Vinod Mehra (1945–1990), indischer Schauspieler

Siehe auch:
 Mera (Begriffsklärung)
 Merah